USS America — название нескольких кораблей американского флота.

 USS America (1782) — 74-пушечный линейный корабль, спущенный на воду в 1782 году.
 USS America (ID-3006) — изначально германский океанский лайнер SS Amerika, захвачен США в ходе Первой мировой войны и использовался как войсковой транспорт.
 USS America (CV-66) — третий американский авианосец типа «Китти-Хок».
 USS America (LHA-6) — универсальный десантный корабль типа «Америка», заложенный в 2007 году.

См. также 
 USS American
 SS America